Алекса́ндр Бабе́нко:
 Бабенко, Александр Александрович (род. 1935) — советский и российский государственный и хозяйственный деятель.
 Бабенко, Александр Анатольевич (род. 1980) — казахстанский лыжник и ориентировщик на лыжах.
 Бабенко, Александр Викторович (род. 1975) — танцор, вокалист, актёр, режиссёр.
 Бабенко, Александр Владимирович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Бабенко, Александр Калистратович (1881—1959) — советский ученый-методист, профессор Киевского педагогического института имени А. М. Горького.